Bakhtari ist der Familienname folgender Personen:
 Manizha Bakhtari,  afghanische Diplomatin, Autorin und Journalistin
 Wasef Bakhtari (* 1942), afghanischer Intellektueller und Dichter